Порту-Насиунал:

 Порту-Насиунал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.
 Порту-Насиунал — микрорегион в Бразилии, входит в штат Токантинс.